Ivan VII., papa
 Ivan VII. Paleolog, bizantski car
 Ivan VII. od Konstantinopola, patrijarh Konstantinopola